Pennsylvania Station (Nova Iorque) — estação ferroviária em Nova Iorque.
 Pennsylvania Station (1910–1963) — antiga estação ferroviária em Nova Iorque.
 Pennsylvania Station (Baltimore) — estação ferroviária em Baltimore.